TUM, Tum ali tum je lahko:

 TUM PECCET, mnemotehnika za devetero grških muz
 Atum ali Tum, eden od zgodnjih božanstev v staroegipčanski mitologiji
 Tehniška univerza v Münchnu (kratica TUM)
 Rigoberta Menchú Tum, gvatemalska aktivistka, Nobelovka